Revniaga ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Revniaga (* 1972), israelisch-lettischer Eishockeyspieler
 Mark Revniaga (* 1998), israelischer Eishockeyspieler